Bechyně může být:

 Bechyně – město v Jihočeském kraji ležící na dolním toku řeky Lužnice
 Bechyně (zámek)

příjmení 
 Jan Bechyně (fotograf) (1866–1960) – český amatérský fotograf, člen Muzejního spolu v Přibyslavi, bratr Stanislava, otec entomologa Jana
 Jan Bechyně (entomolog) (1920–1973) – český entomolog, synovec Stanislava
 Jan Bechyně, vl. jm. Jan Bechyna (1810–1834) – český vrah a domnělý hudební skladatel
 Josef Bechyně (1880–?) – český těžký atlet
 Miroslav Bechyně (* 1931) – český vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník v zemědělství a spisovatel
 Rudolf Bechyně (1881–1948) – český novinář, publicista a politik
 Stanislav Bechyně (1887–1973) – český architekt, stavitel a pedagog, bratr fotografa Jana a strýc Jana
Villa Bechyňová (1897–1995) – česká sekretářka a špionka, členka prvního československého odboje, manželka Zdeňka B.
Zdeněk Bechyně (1905–1974) – český podnikatel a politik ČSSDS, vězněný komunistickým režimem

přídomek
 Dobeš z Bechyně († 24. července 1307) – český šlechtic
 Tobiáš z Bechyně († 1294) – biskup

související články 
 Páni z Bechyně

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení